Чанъань—Форд Суперкубок Китайской футбольной ассоциации 2016 года () — футбольный матч, проводившийся в 14-й раз после профессионализации китайского футбола и открывавший сезон Суперлиги 2016. Спонсором выступила компания «Чанъань-Форд Мазда Отомобайл». В матче принял участие чемпион сезона 2015 года «Гуанчжоу Эвергранд» и обладатель Кубка 2015 года команда «Цзянсу Сунин» «Гуанчжоу» одержал уверенную победу со счётом 2-0 и взял второй Суперкубок после нескольких поражений в предыдущие годы.

Подробности

Примечания

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу 2016
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2016

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
События 27 февраля
Февраль 2016 года
Футбол в Азии в 2016 году
Спорт в Китае в 2016 году
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016
ФК «Цзянсу Сунин»
ФК «Гуанчжоу Эвергранд»
Спортивные соревнования в Чунцине